Дискография рок-певца Фредди Меркьюри (Queen) включает в себя 2 студийных альбома, сборники песен, бокс сеты, и синглы, выпущенные с 1984 года.

Студийные альбомы

Сборники песен

Бокс-сеты

Синглы 

Фредди Меркьюри
Меркьюри, Фредди
Меркьюри, Фредди